ECW— телевизионная рестлинг-программа от World Wrestling Entertainment (2006–2010)
 Extreme Championship Wrestling (ECW) — рестлинг-промоушен (1992–2001)
 Enhanced Compression Wavelet — проприетарный формат файлов растровых изображений